Álvaro de Bazán el Viejo (1506-1558) – militare spagnolo
 Álvaro de Bazán (1526-1588) – militare spagnolo, uno dei comandanti della flotta spagnola nella battaglia di Lepanto, figlio del precedente
 Álvaro de Bazán (1571-1646) – militare italiano, figlio del precedente
 Classe Álvaro de Bazán – serie di fregate antiaeree dell'Armada Española